Millennium Tower puede referirse a los siguientes edificios:
 Millennium Tower, en Dubái;
 Millennium Tower, en San Francisco;
 Millennium Tower, en Viena;
 Millennium Tower, en Boston.